Zahlbrucknerella — рід грибів родини Lichinaceae. Назва вперше опублікована 1912 року.

Класифікація 
До роду Zahlbrucknerella відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 

 Herre, A.W.C.T. 1912. Supplement to the lichen flora of the Santa Cruz peninsula, California. Journal of the Washington Academy of Sciences. 2:380-386 - P.384

1912 у науці